Дисциплината 1500 м свободен стил на Летните олимпийски игри 2012 се проведе на 3 и 4 август в Олимпийския център за водни спортове.

Резултати

Серии

Финал

Източници 

1500 м свободен стил (мъже)